Feiyi ist der Name folgender Personen:
 Cheng Feiyi, chinesischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2014

Siehe auch
 Fei Yi, Beamter der Shu Han zur Zeit der Drei Reiche im alten China